Ю́лия Вознесе́нская (настоящее имя Ю́лия Никола́евна Оку́лова, урождённая Тараповская; ) — русская писательница, прозаик, поэтесса православного направления.

Биография 
Юлия Тараповская родилась 14 сентября 1940 года в семье военного инженера. С 1945 по 1950 год жила в Восточном Берлине, куда после войны направили служить её отца. Отец и мать были атеистами и только в конце своей жизни приняли православие. Училась в Ленинградском институте театра, музыки и кино, была активной деятельницей в кругах неформального искусства.

В 1964 году была осуждена на год принудительных работ.

В 1966 году опубликовала свои первые стихи. Печаталась в периодических изданиях, а затем в самиздате. В 1973 году приняла крещение. Участвовала в организации акции, проходившей 14 декабря 1975 года на пл. Декабристов (Сенатской), а также в ряде демонстраций, голодовке протеста художников-нонконформистов.

Проводила литературные вечера в своей комнате в коммунальной квартире. В июне 1976 года участвовала в подготовке первого номера журанала «Часы» (стр. 303). Кроме этого журнала, публиковала стихи и статьи в журналах «37» (стр. 297), «Мария», в «тамиздатских» журналах «Грани», «Третья волна», «Вестник РХД», «Посев».

В том же году была осуждена на пять лет ссылки за «антисоветскую пропаганду». Бежала из ссылки в Воркуте в Ленинград на суд по делу Юлия Рыбакова, за что была приговорена к двум годам заключения, освобождена в июне 1979 года.

На Западе её стихотворения впервые были опубликованы в 1978 году в журнале «Грани». В 1979 году участвовала в издании первого в СССР феминистского альманаха «Женщина и Россия», в подготовке журнала «Мария».

В 1980 году вместе с двумя сыновьями эмигрировала из СССР в Германию. В этом же году в США вышел биографический телефильм о ней «Yulya’s Diary», в котором сыграла главную роль Виктория Федорова. До 1984 года жила во Франкфурте-на-Майне, затем поселилась в Мюнхене, где работала на радиостанции «Свобода».

В 1996—1999 годы жила в Леснинской женской обители Пресвятой Богородицы во Франции (РПЦЗ, Провемон, Нормандия). Там по благословению игуменьи Афанасии написала повесть-притчу «Мои посмертные приключения». Творчество Вознесенской этого периода часто называют «христианским (или православным) фэнтези».

В 2002 году переселилась в Берлин, где проживала вплоть до своей смерти.

Скончалась в Берлине 20 февраля 2015 года, от онкологического заболевания.

Премии 
 звание «Лучшего автора года» на конкурсе «Православная книга России» (2003)
 лауреат ежегодного конкурса произведений для детей и юношества «Алые паруса» в номинации «Проза» — за книгу «Путь Кассандры»

Книги 

 1987 — «Женский декамерон, Tel Aviv»
 1987 — «Звезда Чернобыль, New York»
 2001 — «Мои посмертные приключения»
 2002 — «Путь Кассандры, или Приключения с макаронами»
 2004 — «Паломничество Ланселота»
 2004 — «Юлианна, или Игра в киднеппинг»
 2005 — «Юлианна, или Опасные игры»
 2006 — «Сын Вождя»
 2007 — «Юлианна, или Игра в „Дочки-мачехи“»
 2008 — «Жила-была старушка в зелёных башмаках»…
 2009 — «Утоли моя печали» (сборник рассказов)
 2009 — «Благодарю за любовь»
 2010 — «Нечаянная радость, или Раб Божий Владлен и другие истории»
 2011 — «Сто дней до потопа»
 2012 — «Эдесское чудо»

Серия «„Русские дела“ графини Апраксиной» 

 2007 — «Русалка в бассейне»
 2007 — «Асти Спуманте»
 2015 — «Благодарю за любовь»

Составитель 
 Briefe über die Liebe, München, 1987
 Was die Russen über Deutsche denken, München, 1988

В кино 
 В 1980 году в США вышел биографический телефильм «Дневник Юли» («Yulya’s Diary») о жизни Юлии Вознесенской, главную роль в котором исполнила Виктория Фёдорова.
 10 июня 2015 года состоялась премьера художественного фильма по повести Вознесенской «Вдвоём на льдине» (режиссёр Валерий Игнатьев).

Примечания

Источники

Ссылки 
 Антология самиздата
 Наша вера
 Жила-была Юлия Вознесенская
 Русская линия
 Вознесенская Юлия Николаевна, писательница
 Воспоминания о ГУЛАГе и их авторы
 
 «Вдвоём на льдине», художественный фильм.

Русские писатели XX века
Русские эмигранты третьей волны в Германии
Русские эмигранты третьей волны во Франции
Русские поэты третьей волны эмиграции
Русские писатели третьей волны эмиграции
Писатели-фантасты Германии
Детские писатели по алфавиту
Детские писатели СССР
Советские диссиденты
Репрессированные в СССР